William Löfqvist, švedski hokejist, * 12. april 1947, Gävle, Švedska, † 23. oktober 2016.

Löfqvist je v švedski ligi začel pri klubu Strömsbro IF, sezono za tem pa je prestopil h klubu Brynäs IF, za katerega je branil vse so upokojitve, šestkrat je z njim tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1975/76, 1976/77 in 1979/80. V sezoni 1971/72 je bil izbran za švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj. Za reprezentanco je branil na 105-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 16
|
|
|
|
|
|
| .843
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 6
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .874
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2.00
| .912
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 28
|
|
|
|
|
| .874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
|
| 27
|
|
|
|
|
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
|
| 35
|
|
|
|
|
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 4
|
| .882
|
|
| 2
|
|
|
|
| 3.87
| .850
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 36
| 0
| 0
| 0
| 4
|
| .864
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .887
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
|
| 0
| 0
| 0
| 25
| 3.06
|
|
| 4
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.72
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 32
| 34
| 0
| 0
| 0
| 30
|
| .886
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0

|
| .873
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.19
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.50
| .982
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 24
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 18
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 4.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Strömsbro IF
Hokejisti Brynäs IF